Шруф — фамилия:

 Шруф, Иван Фёдорович фон дер — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3411; 15 февраля 1819.
 Шруф, Родион Фёдорович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4470; 18 декабря 1830.

См. также 
 Шруфф
 Шурф